Sullivan Crossroads ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sullivan Crossroads (Alabama)
 Sullivan Crossroads (South Carolina)